Dieser Artikel befasst sich mit Erfolgen deutscher Radsportler bei der Tour de France.
Dazu werden Gesamtsiege, Etappensiege, gewonnene und getragene Wertungstrikots sowie (Rekord-)Teilnahmen gezählt.

Legende 
 Tage: Gibt die Anzahl der Tage/ Etappen an, bei denen das jeweilige Wertungstrikot getragen wurde.
 Gesamtsiege: Jahre, in denen in einer Wertung ein Gesamtsieg errungen wurde, sind mit einem „*“ gekennzeichnet.
 Ankünfte Paris: Gibt an, wie oft der jeweilige Fahrer die Tour de France in Paris beenden konnte, sprich im Endklassement gewertet wurde.
 Beste Platzierung: Beste Platzierung in der Gesamtwertung zum Abschluss der Tours.
In seltenen Fällen kommt es dazu, dass ein Wertungstrikot nicht vom aktuellen Spitzenreiter der betreffenden Wertung getragen wird. Dies ergibt sich, wenn ein Sportler in mehreren Wertungen an der Spitze liegt. Er trägt dann das Spitzenreiter-Trikot der höchstwertigen Kategorie. Das Trikot wird dann vom nächstplatzierten Fahrer der Wertung getragen, ohne dass er eigentlich in der Wertung führt. Soweit davon deutsche Fahrer betroffen sind, wird dies hier gesondert dargestellt.

Gelbes Trikot 
Hier werden alle deutschen Träger des Gelben Trikots als Spitzenreiter der Gesamtwertung dargestellt.

1) Tony Martin gewann das Gelbe Trikot auf der 4. Etappe und verteidigte es auf den Etappen 5 und 6 erfolgreich. Am Ende der 6. Etappe stürzte er schwer und konnte zur 7. Etappe nicht mehr antreten. Auf dieser Etappe wurde das Trikot nicht getragen.

Grünes Trikot 
Hier werden alle deutschen Träger des Grünen Trikots für den punktbesten Fahrer der Zwischen- und Zielsprints dargestellt.

Gepunktetes Trikot 
Hier werden alle deutschen Träger des Gepunkteten Trikots als Spitzenreiter der Bergwertung dargestellt.

1) Rolf Aldag trug das gepunktete Trikot stellvertretend für den führenden der Bergwertung Richard Virenque, der das gelbe Trikot trug. 
2) Nach der positiven A-Probe von Riccardo Riccò und dem damit verbundenen Rückzug seines Teams Saunier Duval-Scott, mit dem bisherigen Zweiten der Bergwertung David de la Fuente, war Sebastian Lang schon auf der 12. Etappe in Führung. Das Gepunktete Trikot wurde auf dieser Etappe allerdings nicht getragen.

3) Geschke trug das Trikot neun Tage als Erster der Bergwertung. Nach Verlust des Trikots auf der letzten Pyrenäen-Etappe trug er es zusätzlich in der Folge stellvertretend für Jonas Vingegaard, der Gelb trug.

Weißes Trikot 
Hier werden alle deutschen Träger des Weißen Trikots als bester Nachwuchsfahrer dargestellt.

Etappensiege 
Hier werden alle deutschen Etappensieger dargestellt.

Kampfpreis / Rote Rückennummer 
Hier werden alle deutschen Sieger des Kampfpreises bzw. Träger der Roten Rückennummer und die Etappe, auf der sie diese errungen haben, dargestellt.

Top 10 Platzierungen 

In der Liste sind alle deutschen Radfahrer aufgeführt, die sich am Ende der Tour in der Gesamtwertung unter den besten 10 platzierten.

Teilnahmen 
Hier werden die deutschen Rekord-Teilnehmer dargestellt. Aktive Fahrer sind fett hervorgehoben.

Siehe auch 
 Erfolge deutscher Radsportler beim Giro d’Italia
 Erfolge deutscher Radsportler bei der Vuelta a España

Weblinks 
 letour.fr Offizielle Seite Tour de France
 Deutsche Etappensieger auf de.eurosport.yahoo.com
 Deutsche Träger des Gelben Trikots auf de.eurosport.yahoo.com

Anmerkungen 

Erfolge deutscher Radsportler
Radsport (Deutschland)
Liste (Radsport)